Порядино — название нескольких населённых пунктов:
 Порядино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Порядино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Порядино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Порядино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Порядино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

См. также 
 Порядин — фамилия